Глигоровский () — фамилия:

 Глигоровский, Ивица (род. 1981) — македонский футболист.
 Глигоровский, Петар (1938—1995) — югославский и македонский режиссёр-мультипликатор.